berkenwintervlinder
 grote wintervlinder
 kleine wintervlinder